Semicossyphus ist eine Gattung von Lippfischen, die drei Arten umfasst und an verschiedenen Orten im Pazifischen Ozean beheimatet ist.

Die drei Arten erreichen maximale Längen von 70 bis 100 Zentimeter. Das älteste bekannte Exemplar war ein Vertreter der Art Semicossyphus pulcher und wurde 53 Jahre alt. Die Tiere können ein maximales Gewicht von vier (darwini) bzw. etwa 15 Kilogramm (pulcher und reticulatus) erreichen.

Arten 
Zur Gattung zählen folgende drei Arten:
 Semicossyphus darwini (Jenyns, 1842)	
 Semicossyphus pulcher (Ayres, 1854)
 Semicossyphus reticulatus (Valenciennes, 1839)

Gefährdung 
Die IUCN stuft die Bestände der Art Semicossyphus pulcher als „abnehmend“ ein und gibt den Gefährdungsstatus der beiden anderen Arten mit „unbekannt“ an.

Weblinks

Einzelnachweise 

Lippfische
Labridae